Никола́й Никола́евич Боголю́бов: Боголюбов, Николай Николаевич (1870—1951) — русский советский театральный режиссёр, заслуженный артист РСФСР.
 Боголюбов, Николай Николаевич (1872—1928) — русский и советский палеонтолог и геолог.
 Боголюбов, Николай Николаевич (1909—1992) — советский математик и физик-теоретик.
 Боголюбов, Николай Николаевич (род. 1940) — советский и российский математик и механик, член-корреспондент РАН.